Molekulska formula -{C6H4Cl2O}- se može odnositi na:

 2,4-Dihlorofenol
 2,6-Dihlorofenol